Dendrerpetonidae — семейство вымерших земноводных из клады Eutemnospondyli отряда темноспондильных (Temnospondyli). Известны из отложений каменноугольного периода.

Систематика 
Название семейства Dendrerpetontidae, данное Антонином Фричем в 1885 году, скорректировано  Робертом Кэрроллом в 1967 году согласно правилам МКЗН до Dendrerpetonidae.

По данным сайта Fossilworks, на май 2017 года в семейство включают 2 вымерших рода:
 Род  [syn. ] (4 вида)
 Род  (1 вид)

Ещё 2 рода, ранее входившие в семейство, были перенесены:
 Род  — в кладу Eutemnospondyli, т. е. стал сестринским таксоном семейства Dendrerpetonidae.
 Род  — в кладу Dvinosauria, также входящую в Eutemnospondyli.

Примечания 

Темноспондильные
†
Земноводные каменноугольного периода